Pichler:
 Anton Pichler
 Maria Kirchgasser-Pichler
 Peter Pichler
 Walter (Georg) Pichler